Eredivisie 2021/2022 była 66. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Holandii. 
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 13 sierpnia 2021 do 15 maja 2022 rozegrały 34 kolejki meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Eredivisie i w Lidze Konferencji Europy. 
Mistrzostwo po raz trzeci z rzędu, a  trzydziesty szósty w historii zdobył  Ajax Amsterdam.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Ligę Konferencji Europy 
AZ wygrał 7-3 z Vitesse finał baraży o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2022/2023.

Drabinka

Półfinały

Finał

Baraże o Eredivisie 
Excelsior Rotterdam wygrał rzutami karnymi z ADO Den Haag finał baraży o miejsce w Eredivisie na sezon 2022/2023, rozegrany między sześcioma drużynami Eerste Divisie i jedną z Eredivisie.

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Eredivisie 2021/2022 - rsssf
 Eredivisie 2021/2022 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa KNVB
 Strona domowa Eredivisie

2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2021 w Holandii
2022 w Holandii